Ruokojauratj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ruokojauratj (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (29,8 ha)
Ruokojauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 739508-165667), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,37 ha)
Ruokojauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 741383-163426), sjö i Jokkmokks kommun,  (23 ha)

Se även
Ruokojärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn